Альдеа-де-Сан-Мигель () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 19,93 км². Население — 214 человек. Расстояние до административного центра провинции — 28 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 

Муниципалитеты Вальядолида